Cinta Damai (Bambel), een plaats in Indonesië
Cinta Damai (Percut Sei Tuan), een plaats in Indonesië
Cinta Damai (Medan Helvetia), een plaats in Indonesië
Cinta Damai (Babul Makmur), een plaats in Indonesië
Cinta Damai (Nassau), een plaats in Indonesië
Cinta Damai (Wih Pesam), een plaats in Indonesië
Cinta Damai (Tapung Hilir), een plaats in Indonesië
Cinta Damai (Renah Mendaluh), een plaats in Indonesië